Джаред Энтони Хиггинс (; , США), более известный под сценическим псевдонимом Juice WRLD (читается как , ) — американский рэпер, певец и автор песен. Стал популярен после выпуска синглов «All Girls Are the Same», «Lucid Dreams» и «Armed & Dangerous». Был подписан на лейблы Grade A Productions и Interscope Records. За свою карьеру стал одной из ведущих фигур в жанрах эмо-рэп и клауд-рэп.

Хиггинс начал свою карьеру как независимый артист в 2015 году. Он получил признание благодаря синглу «Lucid Dreams», который занял второе место в чарте Billboard Hot 100. Он вошёл в дебютный студийный альбом Goodbye & Good Riddance (2018), который получил платиновую сертификацию Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA). После сотрудничества с Фьючером на микстейпе Wrld on Drugs (2018) Juice WRLD выпустил свой второй студийный альбом Death Race for Love (2019), который стал его первой пластинкой, возглавившей Billboard 200.

8 декабря 2019 года Хиггинс скончался от передозировки наркотиков. Первый посмертный альбом Legends Never Die вышел 10 июля 2020 года. Он занял первое место в чарте Billboard 200 и повторил рекорд американского хит-парада Billboard Hot 100 по числу синглов, одновременно находящихся в лучшей десятке; Juice WRLD стал первым среди американцев с таким достижением. Второй посмертный альбом Fighting Demons вышел 10 декабря 2021 года и занял второе место в Billboard 200, получив положительные отзывы от критиков.

Ранняя жизнь 
Джаред родился 2 декабря 1998 года в городе Чикаго, штат Иллинойс. Он вырос в южном пригороде Чикаго Калумет-Парк, где и провёл детство. Позже переехал в  и учился в местной средней школе. Родители Хиггинса развелись, когда ему было 3 года. Его отец ушёл, оставив матери воспитывать Джареда и старшего сына. Мать Джареда была очень религиозна и консервативна, в связи с чем в детстве она не позволяла сыну слушать хип-хоп и рок. Тем не менее, несмотря на заперты, он продолжал интересоваться музыкой, включая творчество таких исполнителей как Билли Айдол, Blink-182, Black Sabbath, Fall Out Boy, Megadeth и Panic! at the Disco. В этом ему помогали видеоигры Tony Hawk’s Pro Skater и Guitar Hero, в саундтреке которых содержались многие композиции его любимых артистов и коллективов.

Уже со школьных лет Джаред начал принимать наркотики. С шестого класса он употреблял лин, перкосет и ксанакс. В результате из-за проблем со здоровьем он был вынужден уйти из школы на последнем году обучения.

В подростковом возрасте Джаред самостоятельно научился играть на фортепиано, позже его мать начала оплачивать ему уроки музыки. В дальнейшем он также освоил гитару и барабаны. Затем, в старшей школе, Хиггинс увлёкся рэпом, однако первое время не считал это чем-то серьёзным, но уже на втором курсе обучения решил сосредоточиться именно на хип-хоп-музыке.

 Карьера 
 2015–2017: Начало карьеры 
Первой песней Хиггинса стал ремикс на трек Лила Уэйна «I Am Not A Human Being», который он записал в пятом классе. Свои собственные песни Джаред стал сочинять в первый год старшей школы. Его первый трек «Forever» был выпущен на платформе SoundCloud в 2015 году под псевдонимом JuicetheKidd, который он выбрал, вдохновляясь фильмом «Авторитет» () с Тупаком Шакуром в главной роли. При этом большинство своих первых песен Хиггинс записывал на мобильный телефон, после чего загружал их на SoundCloud. Вскоре он поменял своё сценическое имя с JuicetheKidd на Juice WRLD. В интервью радиостанции  Хиггинс рассказал, что последняя часть его псевдонима изначально не имела никакого значения, но позже он стал трактовать её как «захват мира собой». «Too Much Cash», первый трек Джареда, спродюсированный Ником Мирой, был выпущен в 2017 году. Во время выпуска первых песен на SoundCloud Хиггинс работал на фабрике, но был уволен в течение двух недель. 

После присоединения к коллективу  15 июня 2017 года Хиггинс выпустил свой дебютный полноформатный мини-альбом 9 9 9, в который вошла песня «Lucid Dreams», ставшая для него прорывной: вскоре после публикации на него обратили внимание такие исполнители, как Waka Flocka Flame и , а также чикагские рэперы G Herbo и . В итоге Juice WRLD подписал контракт с звукозаписывающим лейблом Grade A Productions, находящимся в совместном владении Lil Bibby.

 2017–2018: Goodbye & Good Riddance and WRLD Domination Tour 

22 декабря 2017 вышел мини-альбом Nothigs Different, состоящий из трёх песен. Входящий в пластинку трек «All Girls Are the Same» обрёл популярность; был анонсирован ремикс от американского рэпера Lil Yachty, но он так и не вышел. О Хиггинсе начали писать в блоге Lyrical Lemonade, посвященном хип-хоп-музыке, а в феврале 2018 года его создатель Коул Беннетт загрузил на YouTube клип на «All Girls Are the Same». После этого лейбл Interscope Records подписал с Джаредом контракт на 3 миллиона долларов. 

4 мая 2018 года трек «Lucid Dreams» был официально выпущен в качестве сингла, в тот же день состоялся выход видеоклипа на песню, также снятым Коулом Беннеттом. Композиция достигла второго места в чарте Billboard Hot 100 и быстро стала одной из самых прослушиваемых песен 2018 года. 22 мая вышел сингл «Lean wit Me», а на следующий день, 23 мая, был выпущен дебютный студийный альбом Goodbye & Good Riddance. Он получил положительные оценки критиков и дебютировал под номером 15 в чарте Billboard 200.

18 июня 2018 года во время попытки ограбления был убит американский рэпер XXXTentacion. Незадолго до этого Хиггинс и Онфрой созванивались друг с другом и договаривались о встрече. Через день после случившегося, 19 июня, Джаред выпустил мини-альбом Too Soon.. в память о XXXTentacion и Lil Peep, умершем от передозировки фентанила и ксанакса в ноябре 2017 года. Обложка пластинки представляет собой скриншот последней переписки Онфроя и Хиггинса. Вошедший в мини-альбом трек «Legends» дебютировал на 65 строчке чарта Billboard Hot 100.

10 июля вышла песня «Wasted» при участии Lil Uzi Vert. Трек также вошел в переиздание Goodbye & Good Riddance, вышедшее тем же днём. «Wasted» дебютировала под номером 68 в Billboard Hot 100. 11 июля Хиггинс объявил, что работает над своим следующим альбомом. 20 июля Джаред анонсировал свой первый полноценный тур WRLD Domination с участием рэперов Cordae и Lil Mosey. 25 июля после серии утечек продюсер Danny Wolf опубликовал на SoundCloud официальную версию песни «Motions» при участии Хиггинса.

 2018–2019: Wrld on Drugs and Death Race for Love 
 

Juice WRLD и Sheck Wes участвовали в песне Трэвиса Скотта «No Bystanders» из альбома Astroworld. Трек занял 31-е место в чарте Billboard Hot 100. Хиггинс дебютировал на телевидении, исполнив «Lucid Dreams» на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» 8 августа 2018 года. 15 октября вышли песни «Armed and Dangerous» и «Fine China». Первый трек вошёл в переиздание дебютного студийного альбома Goodbye & Good Riddance, а второй — в совместный с Фьючером микстейп Wrld on Drugs. Пластинка была выпущена 19 октября. 14 декабря вышел саундтрек к мультфильму «Человек-паук: Через вселенные», куда вошла песня Джареда «Hide» при участии Seezyn.   

30 ноября американский рэпер Ski Mask the Slump God выпустил дебютный студийный альбом Stokeley, в который вошёл трек «Nuketown» при участии Juice WRLD. Исполнители познакомились в начале 2018 года и были близкими друзьями. В декабре того же года в интервью журналу XXL Ski Mask the Slump God анонсировал совместный микстейп с Juice WRLD под названием Evil Twins, однако он так и не вышел. Музыканты также объявили о предстоящем в 2019 году совместном туре с 30 концертами по Северной Америке.  

Второй студийный альбом Хиггинса Death Race for Love был выпущен 8 марта 2019 года. Ему предшествовали синглы «Robbery» и «Hear Me Calling». Пластинка возглавила чарт Billboard 200 и получила положительные отзывы. В поддержку альбома Джаред отправился в тур The Nicki Wrld Tour вместе с американской певицей и хип-хоп-исполнительницей Ники Минаж. 9 апреля Хиггинс выпустил видеоклип на песню «Fast» из Death Race for Love. 21 июня 2019 года вышел сингл «All Night» совместно с RM и Suga из BTS, который позднее вошёл в саундтрек к мобильной игре BTS World. 26 июня состоялся выпуск совместной с британской певицей Элли Голдинг песни «Hate Me». 7 июля эксклюзивно для SoundCloud вышел трек «Run». 30 августа вышел сингл «Graduation» совместно с Бенни Бланко.

4 октября был опубликован трек «Bandit», записанный совместно с YoungBoy Never Broke Again и занявший десятую строчку в Billboard Hot 100. Песня стала последней композицией, выпущенной Хиггинсом перед его смертью в декабре того же года. 25 октября был выпущен видеоклип на песню «Nuketown», вышедшую годом раннее. За несколько часов до смерти Juice WRLD, 8 декабря 2019 года, лейбл Interscope Records перевыпустил песню «Let Me Know (I Wonder Why Freestyle)» из мини-альбома 9 9 9.

 2020–наст. время: посмертный материал 
Первым посмертным материалом Джареда, выпущенным официально, является гостевое участие на песне Эминема «Godzilla» из альбома Music to Be Murdered By. 22 января в Instagram-аккаунте Хиггинса появилось сообщение, где члены его семьи и команда Grade A Productions поблагодарили фанатов за преданность к исполнителю и подтвердили выпуск посмертного материала.

Хиггинс участвовал на заглавном треке четвёртого студийного альбома G Herbo, PTSD, выпущенного 28 февраля 2020 года. На нём также присутствуют вокальные партии Lil Uzi Vert и Chance the Rapper. 13 марта был выпущен ремикс на сингл «Suicidal» с дебютного студийного альбома YNW Melly Melly vs. Melvin. Он включал в себя другой куплет и концовку, которые записал Juice WRLD. Песня вновь попала в чарт Billboard Hot 100 и достигла пиковой позиции под номером 20. 17 апреля был выпущен сингл «No Me Ame» совместно с ямайским продюсером  и пуэрто-риканским рэпером Anuel AA.

Сингл «Righteous» вышел в полночь 24 апреля 2020 года вместе с музыкальным видео, содержащим архивные кадры с участием Хиггинса. Джаред записал эту песню в своей домашней студии в Лос-Анджелесе. 4 мая невеста Juice WRLD Ally Lotti в твиттере заявила, что первый посмертный альбом рэпера будет называться The Outsiders. Она отметила, что упорно работает над тем, чтобы пластинка «получилась именно такой, какой её хотел бы видеть Джаред». 29 мая вышла песня «Tell Me U Luv Me» при участии Trippie Redd.

12 июня 2020 года вышел сингл «Go» совместно с The Kid Laroi. 10 июля был выпущен первый посмертный альбом Juice WRLD Legends Never Die. В записи пластинки приняли участие Trippie Redd, Polo G, The Kid Laroi, Marshmello, а также американская певица Холзи. 25 июля Juice WRLD повторил рекорд по числу синглов одновременно находящихся в первой десятке американского хит-парада Billboard Hot 100: сразу пять хитов рэпера попали в десятку Billboard Hot 100: «Come & Go» (№ 2; при участии Marshmello), «Wishing Well» (№ 5), «Conversations» (№ 7), «Life’s a Mess» (№ 9; при участии Холзи) и «Hate the Other Side» (№ 10; при участии Marshmello, Polo G и The Kid Laroi). Впервые такое достижение получила в 1964 году британская группа The Beatles, которая дважды имела по пять треков в десятке. Вторым в 2018 году стал канадский певец Дрейк, который поставил свой абсолютный рекорд сразу с семью синглами. К тому же, Juice WRLD стал первым среди всех музыкантов США с таким достижением. 6 августа вышел сингл «Smile» совместно с The Weeknd. Вместе с треком была выпущена обновлённая версия Legends Never Die, в которую он и вошёл.

23 октября 2020 года Lil Bibby подтвердил, что второй посмертный альбом находится в разработке. 2 декабря, когда Хиггинсу исполнилось бы двадцать два года, Бенни Бланко выпустил совместный сингл «Real Shit». Шесть дней спустя, 8 декабря, в годовщину смерти исполнителя, вышел трек «Reminds Me of You» при участии The Kid Laroi. В 2020 году Хиггинс стал четвёртым исполнителем в мире по популярности на сервисе Spotify.

15 января 2021 года вышел трек «Bad Boy» при участии Янг Тага. Выпуск сопровождался музыкальным видео, ставшим последней его совместной работой с Коулом Беннеттом. 5 марта была выпущена песня «Life’s a Mess II» при участии Clever и Post Malone, альтернативная версия трека «Life’s a Mess» из Legends Never Die. 28 мая дебютный студийный альбом Хиггинса Goodbye & Good Riddance был переиздан в ознаменование его третьей годовщины. Новая версия включает в себя две новые песни, одна из которых называется «734», а другая представляет собой ремикс на трек «Lucid Dreams» при участии Lil Uzi Vert.

После переиздания Goodbye & Good Riddance менеджеры Хиггинса анонсировали новый посмертный альбом под названием The Party Never Ends. 11 июня 2021 года вышел альбом Culture III группы Migos, на который попала песня «Antisocial» с гостевым участием Джареда; в тот же день состоялся выход песни Maroon 5 «Can’t Leave You Alone» при участии Хиггинса.

20 августа была выпущена песня «Matt Hardy 999» с альбома Trippie Redd Trip at Knight, содержащая вокальную партию Juice WRLD , а 15 октября на альбоме Янг Тага Punk вышла песня «Rich Nigga Shit», на котором также прозвучал куплет, исполненый Хиггинсом. 11 ноября команда Джареда объявила о том, что его второй посмертный альбом и документальный фильм про исполнителя выйдут 10 и 16 декабря соответственно.

12 ноября 2021 года был выпущен ведущий сингл с предстоящего альбома «Already Dead». 3 декабря вышла песня «Wandered to LA» при участии Джастина Бибера. Четвёртый студийный и второй посмертный альбом Fighting Demons был выпущен 10 декабря 2021 года. Гостями на нём стали Джастин Бибер, Polo G, Trippie Redd и K-pop исполнитель Suga из BTS. 17 декабря на HBO Max был выпущен документальный фильм «Juice WRLD: В бездну», рассказывающий про борьбу с психическими заболеваниями и злоупотребление психоактивными веществами Хиггинса.

В начале 2022 года расширенная версия «Go Hard» под названием «Go Hard 2.0» была добавлена ​​в трек-лист Fighting Demons в дополнение к двум ранее не издававшимся песням, «Cigarettes» и «Sometimes». 25 января 2022 вышла бонусная версия второго студийного альбома Death Race for Love с песней «Bandit» при участии YoungBoy Never Broke Again. 26 августа на альбоме DJ Khaled God Did вышла песня «Juice Wrld Did» с гостевым участием рэпера. В интервью Jay-Z Khaled рассказал, что решил добавить эту песню в свой альбом как дань уважения исполнителю. 14 октября вместе с видеоклипом был выпущен сингл «Bye Bye» совместно с Marshmello. 28 октября вышла песня «In My Head». Трек сопровождался музыкальным видео, снятым Steve Cannon и Chris Long, в котором были показаны архивные материалы того, как Хиггинс записывает музыку и гастролирует. 15 декабря 2022 года был выпущен сингл «Face 2 Face».

 Музыкальный стиль, влияние и образ 
Хиггинс заявлял, что на его музыку повлияли хип-хоп, рок, панк-музыка и R&B. Среди музыкантов на него больше всего повлияли рэперы Трэвис Скотт, Chief Keef, Канье Уэст и британский рок-певец Билли Айдол. Рецензент Billboard Майкл Сапонара заявил: «Если бы Уэст и его музыка были деревом, на нём бы выросла ещё одна ветвь в лице уроженца Чикаго Juice WRLD». Музыка Хиггинса относится к жанру эмо-рэп, вдохновлённому четвёртым студийным альбомом Канье Уэста 808s & Heartbreak (2008). Во время интервью для All Def Music Джаред сказал: «Я пел „”», как будто мне было о чём грустить. Канье — путешественник во времени». Среди повлиявших на него исполнителей рэпер отмечал Wu-Tang Clan, Quietdrive, Fall Out Boy, Black Sabbath, , The Cranberries, , Тупака Шакура, Эминема, XXXTentacion, Кида Кади, Escape the Fate, Panic! at the Disco и Killswitch Engage.

Juice WRLD делал песни в жанрах эмо-рэп, трэп и клауд-рэп. Рецензенты назвали музыку Хиггинса «смесью жанров» и отметили её сосредоточенность на «каждом разбитом сердце, каждом раненом чувстве». Зачастую песни Джареда короткие, но имеют тяжёлые припевы. Хиггинс стал одной из ведущих фигур эмо-рэпа, жанра, которого в 2018 году стриминговый сервис Spotify назвал самым быстрорастущим. Сам Хиггинс считал, что его музыка иногда должна быть мрачной, чтобы отражать, что мир на самом деле не является светлым или счастливым. Издание NME называет рэпера «кодеиновым Кобейном».

Хиггинс сказал, что «Lucid Dreams» была единственной песней из Goodbye & Good Riddance, текст для который он написал, а весь остальной материал был фристайлом. Вместо того, чтобы записывать текст, Джаред за несколько минут сочинял целые песни путём импровизированного рифмования. Обычно Juice WRLD придумывал идею трека после того, как он слышал инструментал, однако иногда он сочинял треки вне студии и боялся, что не сможет воспроизвести их, поэтому делал голосовые заметки.

Хиггинс являлся одним из немногих SoundCloud-исполнителей, которые сочиняли «душераздирающие баллады» и при этом могли исполнять фристайл поверх классических хип-хоп-инструменталов. На вопрос, почему фристайл больше не считается обрядом посвящения в культуре хип-хопа, как это было раньше, Juice WRLD ответил: «Вещи просто меняются, вот и всё. Мы движемся в новую эру музыки». Рецензент журнала Complex отметил, что хотя его песни не всегда отличаются очень техничным исполнением или игрой слов, Хиггинс исполнял запоминающиеся такты.

Его самые успешные синглы представляют собой мелодичные композиции, вдохновлённые движением эмо, сайт Genius называет рэпера «эмо-рэп-иконой». В песнях Juice WRLD есть мелодичные такты, дополняющие меланхоличные тексты. Хиггинс утверждал, что пел о вещах, о которых другие думают, но боятся говорить, например, о том, что они уязвимы и обижены. Хотя его музыкальный подход не был полностью новаторским, он создавал ощущение близости к подросткам поколения Z. Хиггинс утверждал, что писал тексты только из личного опыта и находил силу в своей боли и уязвимости. Хотя лирическое содержание его песен часто сосредоточено на душевной боли и горечи человека, иногда встречаются более хвастливые тексты.

Рэпер часто использовал в своём творчестве цифру 999. Он стал использовать её, так как это инверсия 666, также известного как «число зверя», библейского термина, обозначающего Сатану. Juice WRLD сказал: «999 означает, что нужно взять любую болезнь, любую плохую ситуацию, любую борьбу, через которую вы проходите, и превратить это во что-то позитивное, чтобы продвинуться вперёд».

 Личная жизнь 
Хиггинс открыто заявлял о своём злоупотреблении наркотиками. Его мать утверждала, что он также боролся с тревогой и депрессией вдобавок к наркозависимости. До своей смерти Хиггинс жил в Лос-Анджелесе со своей девушкой Алексией, более известной как Ally Lotti, отношения начались в ноябре 2018 года. Американский рэпер Young Dolph приходился Juice WRLD троюрдным братом, о своём родстве с Джаредом Адольф узнал в 2017 году от своей бабушки, однако исполнители ни разу не виделись.

Из-за религиозности и консервативности матери Джареда, Кармеллы Уоллес, она плохо относилась к музыкальной карьере сына. В частности ей не нравилось частое использование цифры 999, которое напоминало ей число зверя. Позже Уоллес поменяла свои взгляды, а после смерти Хиггинса заявила: «После его ухода я просто получила осознание того, что он изменил жизнь слушателей. Он был особенным».
 Судебные иски 
В октябре 2019 года участники поп-панк-группы Yellowcard подали в суд на Juice WRLD, утверждая, что «Lucid Dreams» копировала мелодию их песни «Holly Wood Died». Выражая соболезнования по поводу внезапной смерти рэпера 8 декабря 2019 года, группа заявила, что дело будет продолжено, несмотря на «невероятно смешанные эмоции» со стороны её участников. После того, как мать Juice WRLD стала представителем его имущества, Yellowcard отозвала иск 27 июля 2020 года. Адвокат группы Ричард С. Буш заявил, что группа «очень сочувствует смерти Juice WRLD и они не хотят вести дело против его скорбящей матери», он также отметил, что дело может быть возбуждено повторно, если участники Yellowcard передумают.

 Смерть 

8 декабря 2019 года Хиггинс находился на борту частного самолёта Gulfstream, летевшего из аэропорта  в Лос-Анджелесе в аэропорт Мидуэй в Чикаго, где сотрудники правоохранительных органов ждали прибытия самолёта, поскольку пилот уведомил их во время полёта, что в самолёте перевозят оружие и наркотики. Пока полиция была на борту самолёта, обыскивая багаж, Хиггинс проглотил несколько таблеток перкосета. По данным правоохранительных органов, несколько членов команды менеджмента рэпера на борту рейса засвидетельствовали, что Хиггинс принял «несколько неизвестных таблеток». У Джареда начались судороги, пошла кровь изо рта, после чего были назначены две дозы экстренного препарата «наркан», так как подозревалась передозировка опиоидов. Хиггинс был доставлен в ближайший медицинский центр  в , где он умер в возрасте 21 года. Как впоследствии было установлено судмедэкспертами, передозировка стала причиной смерти музыканта. Полиция обнаружила на борту самолёта три пистолета и 32 кг марихуаны. Официальной причиной смерти была названа передозировка оксикодоном и кодеином.

Похороны Хиггинса состоялись 13 декабря 2019 года в Соборной церкви Святого Храма Бога во Христе в Харви, штат Иллинойс. Присутствовали друзья и семья Juice WRLD, в том числе рэперы Ski Mask the Slump God и Янг Таг.
 Реакция 
Рэпер Boosie Badazz предположил, что пилот самолёта несёт полную ответственность за смерть Хиггинса, назвав его стукачом. Джаред попал под подозрение федеральных властей после инцидента, произошедшего в ноябре 2019 года перед его отлётом в Австралию, что повлекло за собой обыск самолёта. Boosie Badazz дал интервью, в котором угрожал пилоту расправой, а затем успокоился и поведал об опасностях, с которыми молодые исполнители внезапно сталкиваются, зарабатывая большие деньги.

Рэпер Ski Mask the Slump God написал в Твиттере: «Они продолжают забирать у меня моих братьев», имея в виду своего другого друга и давнего соавтора XXXTentacion, который был застрелен в июне 2018 года. Lil Yachty, Lil Uzi Vert, The Weeknd, Дрейк и другие также выразили свои соболезнования.

В своей песне «Legends», посвящённой умершим рэперам XXXTentacion и Lil Peep, Хиггинс поёт: «Что такое клуб 27? Мы не доживём до 21» (). Поклонники и средства массовой информации отметили, что Juice WRLD предсказал свою смерть, поскольку он скончался всего через несколько дней после своего двадцать первого дня рождения.
 Память 
Мать Хиггинса выразила надежду, что наследие её сына поможет другим побороть зависимость, сказав, что она «не знает границ, и её влияние выходит за рамки человека, борющегося с ней... Мы знаем, что наследие любви, радости и эмоциональной честности Джарада будет жить дальше». Позже она учредила фонд Live Free 999 в честь Хиггинса. Основной его целью является поддержка программ, ориентированных на молодежь и малообеспеченные слои населения. Сосредоточив внимание на наркотической зависимости и депрессии, организация надеется нормализовать разговор о проблемах психического здоровья, с которыми столкнулся Хиггинс, и предоставить людям возможность справиться с этими проблемами. Менджмент и звукозаписывающий лейбл Juice WRLD взяли на себя обязательство поддерживать организацию.

Каждое 8 декабря, начиная с 2021 года, в честь Хиггинса проводят мероприятие Juice WRLD Day ().

2 декабря 2022 года мать Juice WRLD объявила о начале строительства пивоварни и ресторана под названием Homewood Brewing Company в Хомвуде, где рэпер учился в средней школе. Уоллес сказала, что хочет, чтобы это заведение стало тем местом, где можно было бы собраться, вспомнить и отпраздновать жизнь её сына. Открытие произойдёт 8 декабря 2024 года.

 Дискография 

 Студийные альбомы 
 Goodbye & Good Riddance (2018)
 Death Race for Love (2019)
 Legends Never Die (2020)
 Fighting Demons (2021)

 Фильмография 

 Концертные туры 
 WRLD Domination Tour при поддержке Cordae и Lil Mosey (2018)
 The Nicki Wrld Tour совместно с Ники Минаж (2019)
 The Death Race for Love Tour'' совместно с Ski Mask the Slump God и поддержке Lyrical Lemonade (2019)

Награды и номинации

Примечания 

Juice WRLD
Музыканты эмо-рэпа
Умершие от передозировки наркотиков